Leroi oder LeRoi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali LeRoi (* 1962), US-amerikanischer Fernsehproduzent

 Francis Leroi (1942–2002), französischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Leroy